Са́улкра́сты, также Саулкрасти ( — в буквальном переводе — Солнечные Берега; до 1918 года — Нейбад, ) — город (с 1991 года) в Латвии, административный центр Саулкрастского края.

Площадь территории города — 4,8 км². К городу прилегает песчаная полоса Видземского взморья длиной 17 км, от Лиласте до границы Лимбажского края в Скулте.

Саулкрасты — город четырёх рек: Инчупе, Петерупе, Кишупе, Аге. Он окружён многочисленными дачными кооперативами: «Силмала», «Петерупе», «Юбилейный», «Селга», «Кишупе», «Сауле» и др.

С 1949 по 1956 год Саулкрасты являлись административным центром Саулкрастского района, затем входили в состав в Рижского района. Имели статус посёлка городского типа с 1950 по 1991 год.

Достопримечательности 
 Петерупская церковь. У церкви древняя история, о чём свидетельствует и то, что сегодняшнее здание церкви уже четвёртое. Древние рукописи сообщают, что уже в XII веке, когда в Латвию пришли крестоносцы, на холме у реки был построен деревянный дом молитвы или капелла, которому дали имя Святого Петра. За прошедшее время вокруг пасторского поместья и церкви образовался посёлок — село Петерупе (упоминается в документах как Петерскапелле).
 Латвийский музей велосипедов. Коллекция укомплектована самыми интересными с технической точки зрения образцами найденных в Латвии велосипедов, демонстрирующих историю их развития. Кроме самих велосипедов, в коллекции широко представлены различные вещи, связанные с использованием велосипедов, с кольцевыми велосипедными гонками, с обществами велоспорта и с производством велосипедов. В экспозиции можно осмотреть большую коллекцию фирменных знаков (эмблем) восточноевропейских велосипедных фирм.
 Белая дюна. Является одной из красивейших прибрежных дюн Латвии с не менее прекрасным видом на Видземское побережье. Для этих целей обустроена особая смотровая площадка, где можно отдохнуть. От Белой дюны вдоль морского побережья создана пешеходная «Тропа солнечного заката» длиной 3,6 км. С белой дюны открывается вид на устье реки Инчупе.
 Липы Екатерины. Рядом с Белой дюной находятся липы Катрины (Екатерины). Предание гласит, что липы посадила российская императрица Екатерина II, когда во время своего путешествия останавливалась на отдых в Пабажи (Нейбаде) и даже искупалась здесь в море.
 Руины ресторанного комплекса Vārava (1969 г., архитектор Петерсонс, инженеры Францманис и Ландберг) — одного из лучших общественных сооружений, возведённых в Латвии в 1960-е годы. В его проекте ощущается сильное влияние идей американского архитектора Ф.-Л. Райта и принципов органической архитектуры. Элегантное здание было построено из стекла и бетона на самом гребне дюнной гряды; с его террас открывался прекрасный вид на море и дюны, поросшие соснами. Вокруг здания располагался небольшой парк с декоративным бассейном, фонтанами, площадками для отдыха и каменным спуском к морю. Ресторан просуществовал до начала 1990-х гг. и был окончательно закрыт в 1994 году, после чего начал разрушаться. В настоящее время остатки здания законсервированы и обнесены забором.

Саулкрасты в культуре 

 У Бориса Чичибабина есть стихотворение «Улыбнись мне еле-еле…» 1972 года о Саулкрасты.
 Саулкрастское взморье в XX веке было очень популярным у художников-маринистов. Рыбацкие хижины, будки для сетей, порт Скулте, речка Петерупе и Белая дюна многократно запечатлены на полотнах Эдуарда Калныньша, Яниса Осиса, Станислава Крейца и других живописцев.
 Начиная с 1997 года в Саулкрасты каждое лето проводится джазовый фестиваль — Saulkrasti Jazz.

Известные уроженцы 
 См. также :Категория:Родившиеся в Саулкрастах
 Малмейстер, Александр Кристапович — учёный-механик, президент Академии наук Латвийской ССР (1970—1984).

Транспорт 
Автобусы

Через Саулкрасты проходят автобусные маршруты из Риги в Айнажи, Курсиши, Лимбажи. Также существуют междугородние автобусные маршруты в другие населённые пункты: Валмиеру, Стиене, Тую, Мадону, Цесис, Сигулду, Лигатне, Рагану, Приекули.

Железная дорога

Осуществляется регулярное движение электропоездов по линии Рига — Скулте.
В городе и его окрестностях расположены станция Саулкрасты и остановочные пункты: Пабажи, Инчупе, Кишупе, Звейниекциемс.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Саулкрастского края
 Информация о городе на туристическом портале mesta.lv
 Информация о городе в топонимической базе данных
 Первое отображение на карте (Giacomo Gastaldi, 1562) — под названием Soneberg (нем. солнечная гора).

 
Курорты Латвии